Angeloch ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Angeloch (* 1979), deutscher Literaturwissenschaftler, Philosoph, Übersetzer und Schriftsteller
 Eric Angeloch (* 1960), US-amerikanischer Maler und Illustrator 
 Jean Bernard d’Angeloch (1586–1646), Schweizer Geistlicher, Bischof von Chrysopolis in Arabia 
 Robert Angeloch (1922–2011), US-amerikanischer Künstler 

Angeloch steht für:

 Angeloch, schwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Angelach (Adelsgeschlecht)